Anguinae vormen een onderfamilie van hagedissen uit de familie hazelwormen of pootloze hagedissen (Anguidae). 

De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Gray in 1825. Er zijn twintig soorten die voornamelijk leven in Azië en Europa, de bekendste soort is de hazelworm (Anguis fragilis).

Alle Anguinae hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat poten ontbreken zodat ze een slang-achtig uiterlijk hebben. Veel hazelwormen die tot de andere onderfamilie Gerrhonotinae behoren hebben wel poten. Alle soorten eten kleine ongewervelden tot kleine gewervelde dieren, ondanks hun slangachtige lichaam zijn ze ongevaarlijk.

Geslachten
De onderfamilie omvat de volgende geslachten, met de auteur, het aantal soorten en het verspreidingsgebied.

Bronvermelding

Hazelwormen